The Chaser peut faire référence à :

 The Chaser (groupe), groupe de comiques australiens ;
 The Chaser (journal), journal satirique australien ;
 The Chaser (film, 1928), film de 1928 ;
 Chasseurs d'accidents, (The Chaser), film de 1938 ;
 The Chaser (film, 2008), film sud-coréen de Na Hong-jin sorti en 2008.